Ханс Бауместер (; 16 сентября 1929, Харлем) — нидерландский шахматист, международный мастер (1954), гроссмейстер ИКЧФ (1981).

В составе национальной сборной участник 7-и Олимпиад (1956, 1960—1970).

Изменения рейтинга

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Ханса Бауместера на сайте ИКЧФ
 
 Личная карточка Ханса Бауместера на сайте 365chess.com
 Личная карточка Ханса Бауместера на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Нидерландов